Rozgrywki 1975/1976 były 74. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 34. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Wyniki

Baraż o utrzymanie 

 spadło z ligi.

Finały

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

 
MISTRZ MEKSYKU – 1975/1976

AMERICA 3. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1975/1976
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej